Лучано Товоли () е италиански кинооператор.

Биография 
Учи филология в Университета в Пиза, след това в Експерименталния център по кинематография в Рим (1956-1958). Заедно с Габриеле Луке и Нестор Алмендрос основава Международния филмов фестивал на камерата в Акуила (1981). През 1992 г. той създава Европейската федерация на операторите IMAGO. Той организира деня на оператора в ICF в Палм Спрингс. Режисира „Генералът на мъртвата армия“ (1983) по романа на Исмаил Кадаре с участието на Марчело Мастрояни и Анук Еме.

Избрана филмография

Признание 
 2007 Премия на Европейската федерация на кинооператорите.

Източници

Външни препратки 
 
 

Италиански кинооператори